Askøy
 L'Askoy, bateau de Jacques Brel